«Лекко» () — итальянский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Серии C, третьем по силе дивизионе чемпионата Италии. Основан 22 декабря 1912 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Ригамонти-Кеппи», вмещающем 4 977 зрителей. В Серии А «Лекко» провел в общей сложности три сезона, последним из которых стал сезон 1966/67. Лучшим достижением клуба в Серии А стало 14-е место в сезоне 1960/61.

История 
Общество гребного спорта в городе Лекко было образовано 27 сентября 1895 года. 22 декабря 1912 года по инициативе одного из председателей общества Вико Синьорелли была создана футбольная секция. Клубными цветами стали синий и голубой, которые были унаследованы от гребной команды. Первая база футбольного клуба располагалась на улице Франческо Нулло, первая площадка клуба располагалась на улице Понкьелли. Свой первый матч футбольный клуб «Лекко» сыграл против «Милана» и уступил со счётом 1:4.

В сезоне 1920/21 «Лекко» впервые играл в региональном турнире под эгидой Итальянской федерации футбола. 15 октября 1922 года домашним стадионом клуба стал только открывшийся «Ригамонти-Кеппи». 22 июля 1931 года футбольная секция отделилась от общества гребного спорта, была создана самостоятельная футбольная ассоциация «Лекко».

В 1960 году «Лекко» под руководством тренера Анджело Пиччьоли впервые в своей истории вышел в Серию А. В своём первом матче на высшем уровне команда проиграла «Фиорентине» с разгромным счётом 0:4, но уже в следующем одолела «Падову», принципиального соперника ещё со времён Серии C. Первый сезон в Серии A для «Лекко» получился тяжёлым, но клуб сумел сохранить место в лиге, обыграв в плей-офф «Удинезе».

Тренеры 

 1932—1933  Имре Пайер
 1934—1935  Леопольдо Конти
 1935—1936  Отто Краппан
 1936—1937  Леопольдо Конти
 1937—1938  Имре Пайер
 1938—1939  Эмилио Агради
 1939—1941  Луиджи Баярди
 1941—1942  Марио Тедески
 1942—1947  Оресте Барале
 1947—1948  Гвидо Ара
 1949—1951  Уго Ламанна
 1953—1954  Итало Дзамберлетти
 1954—1956  Арриго Морселли
 1957—1959  Камилло Акилли
 1959—1961  Анджело Пиччьоли
 1961—1963  Камилло Акилли
 1963—1967  Анджело Пиччьоли
 1967  Эральдо Монцельо
 1968  Анджело Лонгони
 1968—1969  Ренато Гей
 1969—1970  Лучано Лупи
 1970—1972  Анджело Лонгони
 1972—1973  Франческо Мерегалли
 1973—1974  Серджо Бригенти
 1974—1975  Антонио Пасинато
 1975—1977  Оскар Массеи
 1977—1978  Гвидо Капелло
 1978—1979  Серджо Карпанези
 1979—1980  Оскар Массеи
 1980—1981  Амос Мариани
 1981—1983  Анджело Лонгони
 1995—1997  Элио Густинетти
 2000—2001  Бруно Джордано
 2001—2002  Роберто Донадони
 2007  Массимилиано Аллегри
 2022—  Алессио Таккинарди

Текущий состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Италии
 
Лекко